Breithorn se poate referi la:

Munți în Austria
Breithorn (Steinernes Meer) (2504 m)
Breithorn (Loferer Steinberge) (2425 m)
Breithorn (Lechquellengebirge) (2009 m)

Munți în Elveția
Breithorn (Zermatt) (4164 m)
Breithorn (Mischabel) (3178 m)
Breithorn (Lauterbrunnen) (3780 m) 
Breithorn (Lötschental) (3785 m) 
Breithorn (Simplon) (3438 m)